

Persone 
 Christian Heinrich Grosch – architetto norvegese
 Herb Grosch – informatico statunitense ideatore della Legge di Grosch
 Karla Grosch – danzatrice tedesca
 Mathieu Grosch – politico belga